Vuosaari (wijk), wijk in de Finse hoofdstad Helsinki
 Vuosaari (metrostation), metrostation in bovengenoemde wijk